Langar steht für:

 Langar, eine freie Küche der Sikhs 
 Langar (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Langar (Tadschikistan), einen Ort in Tadschikistan
 Langar (Fargʻona), ein Dorf in der Provinz Fargʻona in Usbekistan
 Langar (Navoiy), eine Siedlung städtischen Typs in der Provinz Navoiy in Usbekistan
 Langar (Nottinghamshire), ein Ort in Nottinghamshire im Vereinigten Königreich